Кали́нников (варианты Кали́ников и Калли́ников) — фамилия, образованная как отчество от крестильного имени Калиник ().

 Калинников, Василий Сергеевич (1866—1900) — русский композитор (преимущественно симфонической музыки).
 Калинников, Виктор Сергеевич (1870—1927) — русский композитор (преимущественно хоровой музыки).
 Калинников, Владимир Трофимович (1935—2015) — советский и российский химик, академик РАН (2000), сын Т. Г. Калинникова.
 Калинников, Евгений Сергеевич (1922—198?) — советский учёный, инженер-металлург, лауреат Ленинской премии (1966).
 
 Калинников, Илья Владимирович (1973—2019) — советский и российский рок-музыкант.
 Калинников, Леонард Александрович (род. 1936) — советский и российский философ, профессор БФУ им. И. Канта.
 Калинников, Трофим Георгиевич (1907 — ?) — советский государственный и политический деятель, 1-й секретарь Камчатского обкома ВКП(б).
 Калинников, Юрий Германович (1949—2019) — советский и российский актёр-кукольник, артист ГАЦТК (с 1980 года), заслуженный артист Российской Федерации (2006).

Женщины 
 Калинникова, Галина Филипповна (род. 1963) — российский военный медик, военфельдшер 48-го полка оперативного назначения «Тайфун» внутренних войск МВД России. Первая женщина в России удостоенная права ношения крапового берета.

См. также 
 Каллиников, Иосиф Фёдорович (1890—1934) — русский поэт, писатель, этнограф.